

Personnes
Antoine Manseau était le premier curé de la ville de Joliette.
Hélène Manseau est une criminologue québécoise.
Pierre Manseau est un écrivain québécois né en 1953.
Abbé Isidore-Bernabé Manseau, curé de Saint-Nazaire-sur-Charente (dont dépend l'Île Madame) en 1863, auteur de Les prêtres et religieux déportés sur les côtes et dans les îles de la Charente-Inférieure, qui relate le drame des pontons de Rochefort.

Lieu
Manseau est une localité du Québec.